de benedenloop van de Maas, juiste schrijfwijze Benedenmaas
 een soms gebruikte benaming voor het departement Nedermaas